Открытый чемпионат Малайзии 2014 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2014 является 7-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Куала-Лумпуре, Малайзия — с 12 по 20 апреля 2014 года. Турнир завершал хардовую серию соревнований WTA.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Доминика Цибулкова (№ 10 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Теннисистка, не достигшая восемнадцатилетия, выигрывает одиночный титул на соревнованиях ассоциации впервые с октября 2006 года, когда Ваня Кинг стала сильнейшей на призе в Бангкоке.
 Представительница Хорватии выигрывает одиночный титул на соревнованиях ассоциации впервые за 12 лет; в последний раз подобного добивалась Ива Майоли на призе в Чарлстоне в 2002 году.

Парный разряд

Факты 
 Сёстры Чжань впервые сыграли друг против друга в титульных матчах в рамках протура.

См. также 
 Открытый чемпионат Малайзии
 WTA Тур 2014
 Международные турниры WTA
 Открытый чемпионат Малайзии среди мужчин 2014

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Малайзия
Теннис
Апрель 2014 года
2014